

Persone 
 Catalina Botero – avvocato e difensore dei diritti umani colombiana
 Darío Botero – scrittore, filosofo e professore colombiano
 Fernando Botero – pittore e scultore colombiano
 Fernando Botero Zea – economista, politico e imprenditore colombiano-messicano 
 Giovanni Botero – scrittore e filosofo italiano
 Giuseppe Botero –  scrittore ed educatore italiano
 Guillermo Botero –  politico, diplomatico e imprenditore colombiano
 Jhonnatan Botero – ciclista colombiano
 Joaquín Botero – calciatore boliviano
 María Cecilia Botero – attrice colombiana
 Naty Botero – cantautrice, attrice e imprenditrice colombiana
 Santiago Botero – ciclista colombiano
 Tulio Botero Salazar – arcivescovo cattolico colombiano

Altro 
 Botero (cognome) – cognome di origine italiana
 Museo Botero – museo situato a Bogotà, Colombia
 Odio a Botero – gruppo musicale colombiano